osoby noszące nazwisko Vitelli:
 Vitellozzo Vitelli (1531–1568) – włoski kardynał
 Apollonia Vitelli (1928–1948) – postać fikcyjna z powieści i filmu Ojciec Chrzestny